Усмань — топоним
 Усмань — город в Липецкой области.
 Усмань — река, приток Воронежа
 Усмань — метеорологическая станция (тип населенного пункта) в Верхнебуреиском районе Хабаровского края, упразднена в 2001 г.

См. также 
 Усманка
 Новая Усмань
 Усман (значения)